Почутла има више значења:

 Почутла (Авакуозинго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Почутла, Ла Гасера (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику